La Copa Davis 1950 fue la 39.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 25 al 27 de agosto de 1950. Australia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Estados Unidos por 4 a 1.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona Europa

Partido de la Inter-Zona

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1950